

Lieu
 Saint-Zotique est une municipalité dans la municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges au Québec (Canada).
 La rue Saint-Zotique à Montréal est une longue artère est-ouest de l'est de l'île de Montréal (Québec).

Nom
 Zoticos (?-vers 270) est un poète et philologue grec, disciple de Plotin.
 Saint Zotique de Constantinople (?-350) est un prêtre chrétien ayant fondé des établissements caritatifs à   Byzance.

Prénom
 Zotique Racicot (1845-1915) est un prêtre catholique et évêque auxiliaire à Montréal.
 Édouard-Zotique Massicotte (1867-1947) est un historien, un archiviste et un journaliste canadien.
 

Homonymie de prénom